El término Poisson puede referirse a:
Henri Louis Poisson, botánico francés
Siméon Denis Poisson
Coeficiente de Poisson
Proceso de Poisson
Ecuación de Poisson
Distribución de Poisson
Regresión de Poisson
Poisson (Saona y Loira)